Puchar Ameryki Północnej w skeletonie 2013/2014 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w Calgary 11 listopada 2013 roku, a zakończył się 10 stycznia 2014 roku w Lake Placid.

Wśród mężczyzn triumfował Japończyk Shinsuke Tayama.

Kalendarz Pucharu Ameryki

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 

2013 w skeletonie
2014 w skeletonie
2013 w Kanadzie
2013 w Stanach Zjednoczonych
2014 w Stanach Zjednoczonych
Zawody skeletonowe